Miejscowości w Nepalu:
 Sangrampur (Rautahat)
 Sangrampur (Sarlahi)